Воздушно-десантная бригада «Фольгоре» () — тактическое соединение сухопутных войск Италии.

Подразделения бригады расположены в регионах Тоскана, Венеция и Лацио. Управление бригады дислоцируется в городе Ливорно. Состав формирования идентичен альпийским бригадам СВ Италии.

История 
1 января 1963 года была официально сформирована воздушно-десантная бригада по решению генерала Джузеппе Алойи. Новосозданная воздушно-десантная бригада была передана в ведение Генерального штаба СВ (Stato maggiore dell'Esercito italiano).
 
В том же 1963 году I парашютная бригада была передана в подчинение VI армейского корпуса, управление которого было расположено в Болонье.

10 июня 1967 года бригаде было присвоено название Folgore, а с 1 июля следующего года цвет беретов стал амарантовым.

С декабря 1992 года она работала в Сомали до сентября 1993 года в миссии ВС Италии ITALFOR «Ibis», в рамках операции ООН «Восстановление надежды».

В 2006 против казармы Ваннуччи в Ливорно совершён террористический акт новыми красными бригадами, но самодельное взрывное устройство полностью не взорвалось. 

В 2011 году взрывное устройство группы анархистов ранило подполковника Алессандро Альбамонте, начальника штаба бригады.

Состав

2021 год 
 Управление бригады (Comando Brigata paracadutisti «Folgore») дислокация в Ливорно
 Подразделения управления (Reparto comando e supporti tattici «Folgore») дислокация в Ливорно
 Рота управления и материального обеспечения (Compagnia comando e supporti logistici «Camaleonti»)
 Рота связи (Compagnia trasmissioni «Gufi»)
 Секция персонала (Sezione maggiorità e personale)
 Секция материального обеспечения (Sezione logistica)
 Секция операций, обучения и информации (Sezione operazioni, addestramento e informazioni)
 Многофункциональный учебный центр (Centro addestrativo multifunzione)
 Отдел штаба (Reparto alla sede)
 183-й парашютно-десантный полк «Нембо» (183º Reggimento paracadutisti «Nembo») дислокация в Пистоя
 Рота управления и материального обеспечения (Compagnia comando e supporto logistico «Orsi»)
 1-й парашютно-десантный батальон (1º Battaglione fanteria paracadutisti «Grizzano»)
 18-я парашютно-десантная рота (18ª Compagnia fucilieri paracadutisti «Leoni»)
 19-я парашютно-десантная рота (19ª Compagnia fucilieri paracadutisti «Linci»)
 20-я парашютно-десантная рота (20ª Compagnia fucilieri paracadutisti «Puma»)
 12-я рота десантного обеспечения (12ª Compagnia supporto alla manovra paracadutisti «Leopardi»)
 186-й парашютно-десантный полк «Фольгоре» (186º Reggimento paracadutisti «Folgore») дислокация в Сиена
 Рота управления и материального обеспечения (Compagnia comando e supporto logistico «Sorci Verdi»)
 5-й парашютно-десантный батальон (5º Battaglione fanteria paracadutisti «El Alamein»)
 13-я парашютно-десантная рота (13ª Compagnia fucilieri paracadutisti «Condor»)
 14-я парашютно-десантная рота (14ª Compagnia fucilieri paracadutisti «Pantere Indomite»)
 15-я парашютно-десантная рота (15ª Compagnia fucilieri paracadutisti «Diavoli Neri»)
 11-я рота десантного обеспечения (11ª Compagnia supporto alla manovra paracadutisti «Peste»)
 187-й парашютно-десантный полк «Фольгоре» (187º Reggimento paracadutisti «Folgore») дислокация в Ливорно
 Рота управления и материального обеспечения (Compagnia comando e supporto logistico «Aquile»)
 2-й парашютно-десантный батальон (2º Battaglione fanteria paracadutisti «Tarquinia»)
 4-я парашютно-десантная рота (4ª Compagnia fucilieri paracadutisti «Falchi»)
 5-я парашютно-десантная рота (5ª Compagnia fucilieri paracadutisti «Pipistrelli»)
 6-я парашютно-десантная рота (6ª Compagnia fucilieri paracadutisti «Grifi»)
 10-я рота десантного обеспечения (10ª Compagnia supporto alla manovra paracadutisti «Draghi»)
 3-й разведывательный полк «Савойская кавалерия» (Reggimento «Savoia Cavalleria» (3°)) дислокация в Гроссето
 Рота управления и материального обеспечения (Squadrone Comando e Supporto Logistico)
 1-й разведывательный батальон (1º Gruppo Squadroni Esplorante)
 1-я разведывательная рота (1º Squadrone esplorante «Cap. Abba»)
 2-я разведывательная рота (2º Squadrone esplorante «Cap. Marchio»)
 3-я разведывательная рота (3º Squadrone esplorante «Cap. De Leone»)
 Бронекавалерийская рота (Squadrone blindo pesanti)
 185-й артиллерийский полк «Фольгоре» (185º Reggimento artiglieria paracadutisti «Folgore») дислокация в Браччано
 Батарея управления и материального обеспечения (Batteria comando e supporto logistico «Leoni»)
 1-й артиллерийский дивизион (1º Gruppo artiglieria paracadutisti «Viterbo»)
 1-я миномётная батарея (1ª Batteria paracadutisti Draghi)
 2-я миномётная батарея (2ª Batteria paracadutisti Aquile)
 Батарея артиллерийской разведки (Batteria sorveglianza e supporto tecnico «Levrieri»)
 8-й инженерно-сапёрный полк «Фольгоре» (8º Reggimento genio guastatori paracadutisti «Folgore»)) дислокация в Леньяго)
 Рота управления и материального обеспечения (Compagnia comando e supporto logistico «Leoni»)
 8-й сапёрный батальон (8º Battaglione guastatori paracadutisti «Folgore»)
 21-я сапёрная рота (21ª Compagnia guastatori paracadutisti «Giaguari»)
 22-я сапёрная рота (22ª Compagnia guastatori paracadutisti «Angeli Neri»)
 23-я сапёрная рота (23ª Compagnia guastatori paracadutisti «Cinghiali»)
 24-я сапёрная рота (24ª Compagnia guastatori paracadutisti «Tigri»)
 Полк материально-технического обеспечения «Фольгоре» (Reggimento logistico «Folgore») дислокация в Пиза
 Рота управления и материального обеспечения (Compagnia comando e supporto logistico)
 Батальон материально-технического обеспечения (Battaglione logistico)
 Рота технического обслуживания (Compagnia mantenimento)
 Транспортная рота (Compagnia trasporti)
 Рота подвоза горюче-смазочных материалов (Compagnia rifornimento)
 Учебный центр парашютно-десантной подготовки (Centro addestramento paracadutismo) дислокация в Пиза
 Управление парашютно-десантной подготовки (Ufficio addestramento e lanci)
 Управление кадров (Ufficio segreteria, personale e benessere)
 Управление материального обеспечения (Ufficio logistico)
 Административное управление (Ufficio amministrazione)
 Отдел штаба (Reparto alla sede)
 Рота обслуживания командования (Compagnia comando e servizi)
 Учебный батальон (Battaglione addestrativo Poggio Rusco )
 Батальон авиадиспетчеров (Battaglione aviorifornimenti'')

Примечания 

Бригады Италии
Воздушно-десантные бригады
Воинские части и формирования, созданные в 1963 году